Louise Maria Theresia van Frankrijk, of ook Louise Marie Thérèse d’Artois (Élysée, Parijs (Frankrijk), 21 september 1819 — Palazzo Giustinian, Venetië (keizerrijk Oostenrijk), 1 februari 1864) was de oudste dochter van Karel Ferdinand van Berry, jongste zoon van de latere Franse koning Karel X en diens vrouw prinses Maria Carolina Ferdinande Louise van Bourbon-Sicilië, dochter van koning Frans I der Beide Siciliën. Haar jongere broer, Henri d'Artois, was koning van Frankrijk en Navarra van 2 tot 9 augustus 1830 en daarna tot zijn dood troonpretendent voor de Franse troon (1844-1883).

Op kasteel Frohsdorf trouwde Louise Maria op 10 november 1845 met Ferdinand Karel, later vooral bekend als Karel III, de hertog van Parma na 1849. Uit het huwelijk van Ferdinand Karel en Louise werden vier kinderen geboren:

 Margherita Maria Theresa Enrichetta (1847-1893), trad in het huwelijk met de Spaanse carlistische troonpretendent Carlos María de los Dolores de Borbón.
 Roberto Carlo Luigi Maria (1848-1907), hertog van Parma van 1854 tot 1859. Was twee keer getrouwd, eerst met prinses Maria Pia van Bourbon-Sicilië en daarna met Maria Antonia van Bragança. Hij is de grootvader van Carlos Hugo van Bourbon-Parma (1930-2010), de ex-echtgenoot van prinses Irene.
 Alicia Maria Carolina Ferdinanda (1849-1935), was getrouwd met groothertog Ferdinand IV van Toscane. 
 Enrico Carlo Luigi Giorgio (1851-1905), was net zoals zijn oudere broer ook twee maal getrouwd. Eerst met prinses Maria Louise van Bourbon-Sicilië en daarna met prinses Adelgunde van Bragança.

Louise stierf op 1 februari 1864 op 44-jarige leeftijd in het Palazzo Giustinian te Venetië. Ze werd begraven in haar grootvaders crypte in het klooster van Castagnavizza in Goritz, Oostenrijk (nu Nova Gorica, Slovenië). Er liggen ook andere leden van de Franse koninklijke familie, zoals haar jongere broer Hendrik, haar tante Marie Thérèse Charlotte van Frankrijk, haar oom Lodewijk Anton van Bourbon en de in 1836 gestorven oud-koning Karel X.

Huis Bourbon
Frankrijk, L